Манат Шарапиденович Кубенов (; род. 2 июня 1957 года, аул Караман, Нововаршавский район, Омская область, РСФСР, СССР) — казахстанский государственный и политический деятель. Депутат сената парламента Казахстана от Павлодарской области (2014—2020).

Биография 
Окончил Омский ветеринарный институт в 1979 году по специальности ветеринарный врач, Омский государственный университет в 1999 году по специальности экономист.

1974 г. — рабочий совхоза «Ермак» Нововаршавского района Омской области.

1979—1980 гг. — ветеринарный врач отделения совхоза «Ермак» Нововаршавского района Омской области.

1980—1981 гг. — служил в рядах Советской Армии.

1981—1983 гг. — ветеринарный врач Железинской райветстанции.

1983—1989 гг. — главный врач совхоза.

1989 г. — инструктор Железинского райкома КПК.

1989—1996 гг. — директор совхоза «Советский Казахстан» Железинского района.

1996—1999 гг. — первый заместитель акима Качирского района.

Август 1999 г. — январь 2009 г. — аким Железинского района.

Январь 2009 г. — ноября 2010 г. — аким Актогайского района Павлодарской области.

Ноябрь 2010 г. — январь 2012 г. — заместитель акима Павлодарской области.

Январь 2012 г. — октябрь 2014 г. — депутат, секретарь Павлодарского областного маслихата.

С октября 2014 г. по 2020 г. — депутат сената парламента Казахстана от Павлодарской области, член комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (с 2014 года), по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (с 2017 года).

Награды 
 Орден «Парасат» (2019)

Примечания

Ссылки 
 Страница Маната Кубенова на сайте сената парламента Казахстана

Депутаты Сената Парламента Казахстана
Депутаты Павлодарского областного маслихата
Члены партии «Аманат»
Члены КПСС
Акимы районов Казахстана
Директора совхозов